La Leishmaniosi è una malattia parassitaria che può colpire sia gli esseri umani sia gli animali:

Leishmaniosi animale 
Leishmaniosi umana